Оснабрюк (нем. Osnabrück: мост асов) — многозначный термин.

 Оснабрюк — город земельного подчинения в Германии, третий по величине город в земле Нижняя Саксония. 
 Оснабрюк — район в Германии; входит в федеральную землю Нижняя Саксония. 
 «Оснабрюк» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.
  — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Епископство Оснабрюк